Schönborn is een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, en maakt deel uit van het Landkreis Elbe-Elster.

Demografie 

Gemeente in Brandenburg